Gibo ist der Familienname folgender Personen:

 Yukihide Gibo (* 1996), japanischer Fußballspieler

Gibo steht für:

Gibo, eine Kurzbezeichnung für Gitterbox